Дру́гово () — бывшая община в Северной Македонии. Расположена на юго-западе страны. Население составляет 3249 человек (2002 год).

Административное деление 
Административный центр — село Другово. Площадь территории общины 383,24 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на западе — с общиной Дебар;
 на северо-западе — с общиной Маврово и Ростуша;
 на севере — с общиной Заяс;
 на северо-востоке — с общинами Кичево и Вранештица;
 на востоке — с общинами Пласница и Крушево;
 на юго-востоке — с общиной Демир-Хисар;
 на юго-западе — с общиной Дебарца.

В состав общины входят 28 сёл: Белица, Брждани, Видрани, Големо-Црско, Горна-Душегубица, Горно-Добреноец, Долна-Душегубица, Долно-Добреноец, Другово, Ехлоец, Иванчишта, Извор, Яворец, Юдово, Кладник, Кленоец, Козица, Лавчани, Малкоец, Мало-Црско, Манастирско-Доленци, Подвис, Попоец, Пополжани, Пространье, Свиньиште, Србяни и Цер.

Население 
Этническая структура населения в общине по переписи населения 2002 года:
 македонцы — 2784 чел.;
 турки — 292 чел.;
 албанцы — 155 чел.;
 сербы — 8 чел.;
 цыгане — 1 чел.;
 остальные — 9 чел.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины , 

Общины Северной Македонии